Arbeleche ist der Familienname folgender Personen:

 Beltrán Arbeleche (1902–1989), Architekt
 Jorge Arbeleche (* 1943), uruguayischer Schriftsteller, Essayist und Dozent